COOVI (school), een school in Anderlecht waar opleidingen in de voedings-, hotel- en agrarische sector gevolgd kunnen worden.
 COOVI (metrostation), een metrostation en bushalte in de nabijheid van deze school